Ма́унт-Темпл (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэстмит (провинция Ленстер) примерно в пяти километрах от Моута. Основана предположительно Робертом Темплом после покупки им 750 акров земли в графстве Уэстмит.

Примечания 

Населённые пункты графства Уэстмит